Тре́тья ли́ния:

Линии метро 
 Третья линия — название Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена, употребимое на схемах и указателях.
 Третья линия — Арбатско-Покровская линия Московского метрополитена.
 Третья линия — перспективная линия Самарского метрополитена, трассировка которой и названия станций ещё документально не утверждены.
 Третья линия — третья линия Минского метрополитена, также назывемая Зеленолужской линией.
 Третья линия Пусанского метрополитена.
 Третья линия лёгкого метро (Гвадалахара)

Улицы 
 Третья линия Васильевского острова — улица в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.
 3-я линия 1-й половины — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга.
 3-я линия 2-й половины — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга.
 Третья линия Хорошёвского Серебряного Бора — улица в парке Серебряный Бор Москвы.

См. также 
 Линия МЦД-3 — третья линия Московских центральных диаметров, планируемая к запуску в конце 2022 года.